Reinsdorf (Burgenlandkreis), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
 Reinsdorf (Saksen), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen
 Reinsdorf (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
 Reinsdorf (Büddenstedt), een plaats in de Duitse deelstaat Nedersaksen